Кривошеенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Кривошеенко, Иван Васильевич (род. 1984) — украинский футболист.
 Кривошеенко, Лев Сергеевич (1936—2021) — советский и российский поэт.
 Кривошеенко, Милена Евгеньевна (род. 2005) — российская футболистка.